Felsenkellerbrauerei oder Brauerei Felsenkeller steht für:
 die ehemalige Dresdner Felsenkellerbrauerei, Sachsen, siehe Felsenkeller (Dresden)
 die Brauerei Felsenkeller Herford, Nordrhein-Westfalen, siehe Herforder Brauerei
 die Felsenkeller Brauerei Meißen, Sachsen, siehe Privatbrauerei Schwerter Meißen
 die Felsenkeller-Brauerei Monschau, Nordrhein-Westfalen, siehe Brauerei-Museum Felsenkeller
 die ehemalige Brauerei zum Felsenkeller Pirna, Sachsen, siehe Städtische Bierbrauerei Pirna
 die ehemalige Brauerei Felsenkeller bei Wald ZH, Schweiz, siehe Löwenbräu Zürich

Siehe auch:
 Felsenbräu